hrabstwo Page (ang. Page County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Page (ang. Page County) w USA, w stanie Wirginia